«На границе» — советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм, поставленный на Киностудии «Ленфильм» в 1938 году режиссёром Александром Ивановым. По материалам П. Павленко.

Премьера фильма в СССР состоялась 2 декабря 1938 года.

Сюжет 
По литературным материалам П. Павленко. Фильм повествует о противостоянии советских патриотов на Дальнем Востоке белогвардейским шпионам и нарушителям границы.

В ролях 
 Елена Тяпкина — Степанида Тарасовна Власова
 Зоя Фёдорова — Варвара Корнеевна Власова, дочь Степаниды
 Николай Крючков — Иван Николаевич Тарасов, комендант погранучастка
 Степан Крылов — Антон Иванович Михалков, командир отделения / белогвардеец
 Николай Виноградов — Ерофей Савельич Власов, деверь Степаниды
 Эраст Гарин — Волков, диверсант
 Юрий Лавров — Нумата, капитан японской армии

В титрах не указаны 
 Мичурин Николай — Никодим Панкратович Губин
 Вячеслав Волков — Трифонов-сын
 Ирина Зарубина — Катька
 Николай Кузьмин — гость на свадьбе
 Файвиш Аронес — эпизод
 Евгений Немченко — Усвах

Съёмочная группа 
 Сценарий и постановка — Александра Иванова
 Директор картины — Ефим Хаютин
 Главный оператор — Владимир Рапопорт
 Операторы — Михаил Ротинов, А. Тихонов
 Композитор — Венедикт Пушков
 Текст песни — Владимир Волженин
 Художник — Павел Зальцман
 2-й художник — Л. Гельфанд
 Звукооператор — А. Гаврюшов
 Ассистенты режиссёра — Владимир Файнберг, В. Шелепень, Н. Петров
 Ассистенты оператора — Алексей Сысоев, А. Шехоботкин
 Администраторы — А. Димантов, А. Лапин
 Гримы — Василий Горюнов

Признание и награды 
 Орден Ленина (01.02.1939) — за фильм «На границе» (1938).
 Фильм был отобран для участия в дебютном Каннском кинофестивале 1939, который был прерван и не состоялся в связи с началом Второй мировой войны.

Литература 
 Оттен Н. Высокая злободневность // Искусство кино. 1938. № 12. С. 54-59.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы СССР 1938 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Александра Иванова
Чёрно-белые фильмы СССР
Приключенческие фильмы СССР